Mount Brewster kan syfta på följande:
 Mount Brewster, Alberta, ett berg i Kanada
  Mount Brewster, Antarktis, ett berg i Antarktis